Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 74 dans le monde.

 Route fédérale 74 en Allemagne
 Route 74 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
  aux États-Unis
 Interstate 74 aux États-Unis
 Route principale 74 en Finlande
 Route européenne 74 traversant la France et l’Italie
 Route 74 en Islande
 Route I/74 en Slovaquie
  dans certains pays